R42 peut faire référence à :

Moto 
 BMW R 42, une moto du constructeur allemand BMW.

Sciences 
Chimie
 R42 est la phrase de risque « Peut entraîner une sensibilisation par inhalation»,  sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Etourdissements et éblouissements, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres